Muhle steht für:

 einen Ortsteil von Schalksmühle, siehe Muhle (Schalksmühle)

Muhle ist der Familienname folgender Personen:
 Diedrich Konrad Muhle (1780–1869), deutscher Pfarrer und Chronist
 George Muhle (1951–2014), deutscher Reitsportfunktionär
 Klara Muhle (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Stefan Muhle (* 1974), deutscher Jurist und Politiker (CDU), niedersächsischer Staatssekretär